Рок завинаги може да се отнася за:
 Рок завинаги, американски филм от 2002 година;
 Рок завинаги, американски филм от 2012 година.